Александр Мезенцев:
 Мезенцев, Александр Александрович (1942—1998) — инженер-экономист, первостроитель бамовского посёлка Таксимо.
 Мезенцев, Александр Валентинович (1951—2015) — советский и российский актёр, народный артист Российской Федерации.
 Мезенцев, Александр Карпович (род. 1947) — судья Верховного суда Российской Федерации.
 Мезенцев, Александр Фёдорович (1949—2013) — глава администрации города Байконур, генерал-майор. Брат Дмитрия Мезенцева.